Индија је савезна република са парламентарним системом коју чини 28 савезних држава и 8 савезних територија. Све савезне државе, као и територије Пудушери и Националног главног града Делхија, бирају своје скупштине и владе према Вестминстерском моделу. За осталих пет територија влада Индије именује управитеље. Законом о реорганизацији савезних држава из 1956, савезне државе су устројене на основу језика. Од тада, њихов устрој се углавном није мењао. Свака савезна држава или савезна територија је подељена на управне области.

Извори

Литература

Спољашње везе 

 States of India

Индија